Биченок Микола Миколайович (* 1943) — доктор технічних наук, фахівець із питань техногенно-екологічної безпеки.
 Биченок Олександр Вікторович (* 1985) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Биченок Олексій Васильович (* 1986) — російський біатлоніст, лижник і легкоатлет.
 Биченок Тамара Василівна (1929—2016) — швачка-мотористка, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Биченко